Most Południowy – most w Kędzierzynie-Koźlu
 Most Południowy – most w Kijowie
 Most Południowy – most w Warszawie w ciągu trasy S2
 Południowy most kolejowy – most kolejowy w Budapeszcie

Zobacz też 
 mostek południowy (ang. southbridge) – element współczesnych chipsetów